«San Francisco» hace referencia a varios artículos:

Religión

Santos 

 Francisco de Asís, fundador de la orden religiosa de los franciscanos. Festividad: 4 de octubre;
 Francisco de Borja, noble, miembro de la Casa de Borja o Borgia, virrey de Cataluña y posteriormente jesuita – Festividad: 3 de octubre;
 Francisco Caracciolo, Festividad: 4 de junio;
 Francisco Coll Guitart, fundador de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Festividad: 19 de mayo;
 Francisco Javier, misionero católico de la Comunidad Foral de Navarra, España – Festividad: 3 de diciembre; 
 Francisco de Jaso y Azpilicueta, véase Francisco Javier
 Francisco de Paula, Festividad: 2 de abril;
 Francisco de Sales, italiano, patrono de la orden salesiana – Festividad: 24 de enero;
 Francisco Solano (santo), Festividad: 14 de julio;

Edificios religiosos 

 
 
 
 
 
 
 Iglesia de San Francisco de Paula

Órdenes religiosas 

 Orden Franciscana
 Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad

Toponimia

Argentina 

 San Francisco, barrio de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires;
 San Francisco Solano, ciudad ubicada en el sur del Gran Buenos Aires;
 San Francisco, barrio de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
 Plaza  San Francisco, localidad de la Provincia de Córdoba;
 San Francisco, ciudad ubicada en la provincia de Córdoba;
 San Francisco del Chañar, localidad en la provincia de Córdoba;
 San Francisco, localidad en la provincia de Jujuy;
 San Francisco, localidad en la provincia de Mendoza;
 San Francisco de Santa Fe, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Paso de San Francisco, paso que une a Chile y Argentina;

Brasil 

 Río San Francisco, río brasileño que nace en la Serra da Canastra en Minas Gerais y desemboca en el océano Atlántico.
 San Francisco del Sur, municipio en el estado de Santa Catarina;

Bolivia 

 Laguna San Francisco, departamento boliviano del Beni;

Colombia 

 San Francisco, municipio del departamento de Antioquia;
 San Francisco de Sales, municipio del departamento de Cundinamarca;
 San Francisco, municipio del departamento de Putumayo;

Cuba 

 San Francisco de Paula, localidad del municipio de San Miguel del Padrón. La Habana.

Costa Rica 

 San Francisco, antigua ciudad fundada a orillas del río Suerre;

Chile 

 San Francisco de Mostazal;

Ecuador 

 San Francisco de Quito o simplemente Quito, capital del país;

El Salvador 

 San Francisco Gotera, localidad del departamento de Morazán

España 

 San Francisco, localidad del municipio de Huércal-Overa, Almería;
 San Francisco, barrio de la villa de Bilbao, Vizcaya;
 San Francisco, barrio de la ciudad de Málaga;
 San Francisco, barrio de la ciudad de Ronda, Málaga;
 San Francisco de Formentera, localidas del municipio de Formentera, Baleares;
 San Francisco de Olivenza, localidad del municipio de Olivenza, Badajoz;
 Campo de San Francisco, parque de la ciudad de Oviedo, Asturias;

Estados Unidos 

 San Francisco, ciudad ubicada en el estado de California;
 Península de San Francisco, accidente geográfico del litoral estadounidense sobre el océano Pacífico;
 Bahía de San Francisco, en California, rodeada por una región contigua conocida como Área de la Bahía de San Francisco;
 San Francisco, municipio en Minnesota;

Filipinas 

 San Francisco, municipio en la provincia de Quezón;
 San Francisco de Anaoaón, municipio en la provincia de Surigao del Norte.

Guatemala 

 San Francisco, municipio del departamento del Petén, Guatemala;

Honduras 
 San Francisco (Atlántida), municipio del departamento de Atlántida;
 San Francisco (Lempira), municipio del departamento de Lempira;
 Villa de San Francisco, municipio del departamento de Francisco Morazán;
 San Francisco de Becerra, municipio del departamento de Olancho;
 San Francisco de Coray, municipio del departamento de Valle;
 San Francisco de la Paz, municipio del departamento de Olancho;
 San Francisco de Ojuera, municipio del departamento de Santa Bárbara;
 San Francisco de Opalaca, municipio del departamento de Intibucá;
 San Francisco de Yojoa, municipio del departamento de Cortés;
 San Francisco del Valle, municipio del departamento de Ocotepeque;

México 

 San Francisco de Campeche, municipio y ciudad capital del estado de Campeche;
 San Francisco del Rincón, municipio del estado de Guanajuato
 San Francisco Tlaltenco, pueblo originario del Distrito Federal;
 San Francisco Tesistán, localidad situada en el municipio de Zapopan, Jalisco;
 Isla San Francisco, Golfo de California, en el estado de Baja California Sur;
 San Francisco, distrito de San Luis Soyatlán, Estado de Jalisco;
 San Francisco, localidad en el municipio de Villa Guerrero (n.° 113) del estado de México;
 San Francisco, localidad en el .unicipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit;
 San Francisco, localidad en el municipio de Huazalingo en el estado de Hidalgo;
 San Francisco, localidad en el municipio de Tecozautla en el estado de Hidalgo;
 San Francisco, localidad en el municipio de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo;
 San Francisco Atotonilco, localidad en el municipio de Acaxochitlán en el estado de Hidalgo;
 San Francisco Bojay, localidad en el municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo;
 San Francisco Tlahuelompa, localidad en el municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo;
 San Francisco Sacachichilco, localidad en el municipio de Alfajayucan en el estado de Hidalgo;
 San Francisco Tecajique, localidad en el municipio de San Agustín Tlaxiaca en el estado de Hidalgo;

Nicaragua 

 San Francisco Libre, municipio del Departamento de Managua;
 San Francisco de Cuapa, municipio del Departamento de Chontales;
 San Francisco del Norte, municipio del Departamento de Chinandega;

Panamá 

 Distrito de San Francisco, distrito de la provincia de Veraguas;
 San Francisco, corregimiento de la provincia de Veraguas;
 San Francisco, corregimiento de la provincia de Panamá;

Paraguay 

 Isla San Francisco, una isla fluvial en el departamento central;

Perú 

 Distrito de San Francisco de Daguas, distrito de la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas;
 Distrito de San Francisco del Yeso, distrito de la provincia de Luya, departamento de Amazonas;

República Dominicana 

 San Francisco de Macorís, municipio de la provincia de Duarte;

Uruguay 
 Playa San Francisco, balneario en el departamento de Maldonado.

Venezuela 

 Municipio San Francisco, municipio del estado de Zulia.
 Parroquia San Francisco (San Francisco), parroquia del municipio homónimo.
 San Francisco, ciudad y capital del municipio homónimo.
 Municipio San Francisco, municipio del estado de Falcón.
 San Francisco de Macanao, poblado en la isla de Margarita.
 San Francisco de Cara, poblado ubicado en el estado Aragua.
 San Francisco de Yare, poblado ubicado en el estado de Miranda.
 San Francisco, poblado ubicado en el estado de Lara.

Arte

Arquitectura 

Fuerte, fortaleza o 
Estación de San Francisco (desambiguación)

Cine 

 San Francisco (película), de W.S. Van Dyke (1936).
 Hermano Sol, Hermana Luna, película de Franco Zeffirelli (1972).

Música 

 Orquesta Sinfónica de San Francisco, California.

Buques 

San Francisco (1586), galeón español;
San Francisco (1620), galeón español;
San Francisco (1699), galeón español;
San Francisco de Asís (1767), navío de línea español.

Fútbol 

 Club Deportivo San Francisco, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 San Francisco Fútbol Club, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste; Panamá
 Club Deportivo San Francisco, Las Piedras, Canelones, Uruguay;

Miscelánea 

 
 San Francisco, cóctel;